Cette page répertorie les personnes portant le patronyme Mogg.

 Adam Mogg (1977-), joueur australien de rugby à XIII
 Annunziata Rees-Mogg (1979-), journaliste et femme politique britannique
 Herbert Mogg (1927-2012), chef d'orchestre autrichien
 Jacob Rees-Mogg (1969-), homme politique britannique
 Jesse Mogg (1989-), joueur australien de rugby à XV
 John Mogg (1943-), homme politique britannique
 Phil Mogg (1948-), chanteur britannique
 William Rees-Mogg (1928-2012), journaliste et homme politique britannique

Homonymie de patronyme